467-й корпусной артиллерийский полк, он же 467-й артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

На вооружении полка при формировании состояли 24 107-мм пушки и 12 152-мм гаубиц.

Принимал участие в Зимней войне, в ходе неё попадал в окружения.

В составе действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 по 24 декабря 1941 года.

На 22 июня 1941 года содержащийся по штату 8/40А полк, имея на вооружении 122-мм пушки и 12 152-мм гаубиц дислоцировался в Иконках близ Витебска, входя в состав 21-го стрелкового корпуса. Отстав от своего корпуса, в начале июля 1941 года был придан 5-му механизированному корпусу. В его составе, будучи использованным в качестве группы дальнего действия 17-й танковой дивизии принял участие в Лепельском контрударе, поддерживая дивизию южнее Сенно.

На 11 июля 1941 года дислоцировался в Зыклино западнее Орши, испытывая недостаток в снарядах, затем отступал в Смоленскую область. По состоянию на 18 июля 1941 года был придан 69-му стрелковому корпусу, который атаковал в районе Рудни с задачей захватить Рудню и к утру 19 июля 1941 года закрепиться на рубеже урочище Большой Частик, Рудня, Базылев Мох, Любавичи, Соловьи, Ольша. На 20-22 июля 1941 года один из дивизионов полка поддерживал 73-ю стрелковую дивизию в её контрударе в направлении Дубровки, Винных Лук, Красного, а два других дивизиона, будучи приданными 144-й стрелковой дивизии, контратаковали с задачей взять район Буда, Волоковая и, обеспечивая себя с северо-запада, не допустить прорыва противника с направления Каспля. Однако части противника успешно отбивали контрудары и полк на 24 июля 1941 года отходит вместе с 69-м стрелковым корпусом и занимает рубеж по реке Каспля, а затем в обход Смоленска с севера.

На 1 августа 1941 года находился на Соловьёвской переправе через Днепр, пытаясь переправиться под огнём противника. Очевидно, что полку в какой-то части удалось вырваться из окружения в Смоленске, при этом сохранив орудия, поскольку на 19 августа 1941 года полк поддерживает 161-ю стрелковую дивизию в её наступлении с рубежа Чувахи, в направлении Самодуровки, хутора Орлы, Василево, Добромино с задачей к исходу дня овладеть Добромино и станцией Добромино. На 22 августа 1941 года действует с той же дивизией в направлении Вишняки, Погибилка, с задачей к исходу дня занять рубеж Васильево, Алексеево. В сентябре 1941 года выведен в резерв фронта, и очевидно полностью погиб в Вяземском окружении.

24 декабря 1941 года расформирован.

Подчинение 

С ноября 1941 года в списках не значится

Командиры 

 майор Фёдор Васильевич Решетников 1906 г.р.

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57296634

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне